Juliana, née le  à La Haye et morte le  au palais de Soestdijk (Baarn), est reine des Pays-Bas  du  au .

Biographie

Naissance et famille 

Fille unique de la reine Wilhelmine et d'Henri (en allemand : Heinrich et connu aux Pays-Bas sous le prénom néerlandisé d'Hendrik), duc de Mecklembourg-Schwerin, créé S.A.R. le prince Hendrik des Pays-Bas à l'occasion de son mariage, la reine Juliana des Pays-Bas appartient à la sixième branche (Nassau-Dietz) issue de la seconde branche (Nassau-Dillenbourg) de la Maison de Nassau.

Mariage et descendance 
Elle épouse, le , le prince Bernhard de Lippe-Biesterfeld, lui aussi créé altesse royale. Ils ont quatre filles :
 la princesse Béatrix (née en 1938), reine des Pays-Bas (1980-2013) ;
 la princesse Irène (née en 1939) ;
 la princesse Margriet (née en 1943) ;
 la princesse Christina (1947-2019).

Régente de sa mère 
Elle occupe deux fois la fonction de princesse-régente, avant d'être intronisée reine des Pays-Bas, le , en la nouvelle église d'Amsterdam, le surlendemain de l'abdication de la reine Wilhelmine, sa mère. 

L'année suivante, elle signe le transfert de souveraineté des Indes néerlandaises (l'Indonésie actuelle) au gouvernement républicain à Batavia (aujourd'hui Jakarta).

Reine des Pays-Bas

Avènement et image publique 

Son accession au trône a modifié l'image de la monarchie aux Pays-Bas : on a parlé de « monarchie à vélo », attitude qui séduit le peuple néerlandais. Juliana se disait dégoûtée du protocole et femme très simple, mais pouvait se montrer parfois très princière quand l'occasion le demandait. Elle a été très populaire, notamment pour sa présence aux côtés des habitants touchés par les graves inondations de 1953. Elle dénoncera plus tard la guerre froide devant le Congrès des États-Unis à Washington.

Crises successives 
En 1956, Greet Hofmans, une guérisseuse qui exerce une forte influence sur la reine, cause des tensions au sein du couple royal. Cette crise qui dégénère en conflit entre la reine et le gouvernement, manque lui coûter son trône.

Avant son mariage avec Charles-Hugues de Bourbon-Parme, prétendant au trône d'Espagne, sa fille Irène se convertit, en 1964, au catholicisme. Éprise du prince controversé, Irène l'épouse contre l'avis du Parlement.

Dans l'affaire Lockheed, en 1975, le prince Bernhard est accusé de corruption passive, le gouvernement du Premier ministre Joop den Uyl est ébranlé et la monarchie ne peut se maintenir que par l'abandon de la charge d'inspecteur-général des armées qu'occupait le prince. Dans un entretien posthume, le prince Bernhard a confirmé son implication dans l'affaire Lockheed et a, par ailleurs, révélé l'existence de deux filles illégitimes.

Abdication de Juliana 
Cette affaire a pu précipiter l'abdication de Juliana, le , jour de son , en faveur de sa fille aînée Béatrix. L'ancienne reine reprend alors le titre de S.A.R. la princesse Juliana des Pays-Bas, et se retire avec le prince Bernhard au palais de Soestdijk.

Après le règne

Retrait de la vie publique 
Après l'an 2000, la princesse Juliana raréfie ses apparitions publiques, tandis que le prince Bernhard continue à participer épisodiquement, aux côtés de sa fille la reine Béatrix, à diverses manifestations.

Mort de la reine 
Juliana meurt dans son sommeil, le , le jour du  de la mort de sa grand-mère Emma de Waldeck-Pyrmont, au palais de Soestdijk, en présence des siens, des suites d'une pneumonie combinée à un état de grande faiblesse générale. Ses funérailles ont lieu à Delft, sépulture des Orange, en présence de tout le « Gotha ».

Décès de son époux 
Son époux, le prince Bernhard, meurt moins d'un an plus tard, le , au centre hospitalier universitaire d'Utrecht, à l'âge de 93 ans, des suites d'un cancer.

Titulature 
Née princesse des Pays-Bas, elle reprend ce titre après son abdication en 1980. Juliana porte successivement les titres de :
 Son Altesse Royale la princesse Juliana des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, duchesse de Mecklembourg (1909-1937) ;
 Son Altesse Royale la princesse Juliana des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, duchesse de Mecklembourg, princesse de Lippe-Biesterfeld (1937-1948) ;
 Sa Majesté la reine des Pays-Bas (1948-1980) ;
 Son Altesse Royale la princesse Juliana des Pays-Bas, princesse d'Orange-Nassau, duchesse de Mecklembourg, princesse de Lippe-Biesterfeld (1980-2004).

Distinctions

Décorations étrangères 
  Grand-croix avec collier de l’ordre du Libérateur Général San Martín (Argentine)
  Grande étoile de la Décoration d’honneur pour services à la République (Autriche)
  Chevalier grand-croix de l’ordre de  (Belgique)
  Chevalier grand-croix de l’ordre de la Couronne (Belgique) (Belgique)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de la Croix du Sud (Brésil)
  Grand-croix de l’ordre de la Vaillance (Cameroun)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de Boyacá (Colombie)
  Grand-croix de l’ordre de San Carlos (Colombie)
  Membre de l’Ordre du Mérite de la Fondation Nationale, « Ordre de la République de Corée »,  classe (Corée du Sud)
  Grand-croix avec collier de l’ordre du Mérite (Chili)
  Grand-croix de l’ordre des Nuages propices (République de Chine)
  Grand-croix avec collier de l’ordre du Lion blanc (Tchécoslovaquie)
  Chevalier de l’ordre de l'Éléphant (Danemark)
  Grand-croix de l’ordre du mérite de Duarte, Sánchez et Mella (République dominicaine)
  Grand-croix avec collier de l’ordre national de San Lorenzo (Équateur)
  Chevalier de l’ordre de Salomon (Éthiopie)
  Chevalier grand cordon de l’ordre du Sceau de Salomon (Éthiopie)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de la Rose blanche (Finlande)
  Grand-croix de l’ordre de la Légion d’honneur (France)
  Dame de l’ordre impérial et royal de Louise (Allemagne)
  Chevalier grand-croix avec collier de l’Oordre de la Couronne wendish (grand-duché de Mecklembourg-Schwerin)
  Grande croix classe spéciale de l’ordre du Mérite de la République fédérale (Allemagne)
  Chevalier grand-croix de l’ordre du Rédempteur (Grèce)
  Dame grand-croix de l’ordre des Saintes-Olga-et-Sophie, classe spéciale (Grèce)
  Grand-croix de l’ordre de Santa Rosa ou de la civilisation (Honduras)
 Grand-croix de l’ordre de Francisco Morazán (Honduras)
  Grand-croix de l’ordre de l’Étoile de la République (Indonésie)
  Étoile de la République d’Indonésie,  classe (Indonésie)
  Grand cordon avec collier de l’ordre des Pahlavi (Iran)
  Chevalier grand-croix avec collier de l’ordre du Mérite de la République italienne (Italie)
  Chevalier grand-croix de justice de l’ordre militaire souverain (Malte)
  Collier de l’ordre national (Côte d'Ivoire)
  Grand cordon (Paulownia) de l’ordre de la Couronne précieuse (Japon)
  Grand-croix de l’ordre des Pionniers (Liberia)
  Grand-croix de l’ordre de l’Étoile d’Afrique (Liberia)
  Chevalier de l’ordre du Lion d'or de la Maison de Nassau (Luxembourg)
  Chevalier grand-croix de l’ordre d'Adolphe de Nassau (Luxembourg)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de l'Aigle aztèque (Mexique)
  Membre de l’ordre de Mahendra (Népal)
 Membre de l’Ordre d’honneur (Népal)
 Grand-croix avec collier de l’ordre de Rubén Darío (Nicaragua)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de Saint-Olaf (Norvège)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de Manuel Amador Guerrero (Panama)
 Grand-croix avec collier de l’ordre national du Mérite (Paraguay)
  Grand-croix de l’ordre du Soleil (Pérou)
  (Pologne)
  Grand-croix de l’ordre national du Lion (Sénégal)
  Chevalier grand-croix avec collier de l’ordre de  (Espagne)
  Grand-croix de l’ordre honoraire de l’Étoile jaune (Suriname)
  Grand-croix membre avec collier de l’ordre des Séraphins (Suède)
  Grand-croix de l’ordre de la Torche Uhuru (Tanzanie)
  Chevalier de l’ordre du Rajamitrabhorn (Thaïlande)
  Chevalier de l’ordre de la Dynastie Chakri (Thaïlande)
  Grand-croix avec collier de l’ordre de l’Indépendance (Tunisie)
  Chevalier étranger de l’ordre de la Jarretière ( Dame depuis 1901, Royaume-Uni)
  Récipiendaire de la chaîne royale victorienne (Royaume-Uni)
  Chevalier honoraire grand-croix de l’ordre royal de Victoria (Royaume-Uni)
  Récipiendaire de la Médaille du couronnement du roi George VI (Royaume-Uni)
  Commandeur en chef de la Legion of Merit (États-Unis)
  Récipiendaire de la World War II Victory Medal (États-Unis)
  Grand-croix avec collier de l’ordre du Libérateur (Venezuela)
  Grande étoile de l’ordre de l'Étoile de Yougoslavie (Yougoslavie)

Hommages 
L'aéroport de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin (Antilles) porte son nom.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Maison d'Orange-Nassau
 Guillaume III des Pays-Bas
 Liste de femmes monarques
 (816) Juliana

Liens externes 
 
 
 

Reine des Pays-Bas
Héritier de la Couronne des Pays-Bas
Duchesse de Mecklenbourg-Schwerin
Maison d'Orange-Nassau
Monarque ayant abdiqué
Étudiant de l'université de Leyde
Lauréat du prix des quatre libertés de Roosevelt
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Grand-croix de l'ordre d'Orange-Nassau
Grand-croix avec collier de l'ordre de Charles III d'Espagne
Grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wende
Grand collier de l'ordre national de la Croix du Sud
Chevalier grand-croix de l'ordre du Lion néerlandais
Chevalier grand-croix de l'ordre du Mérite de la République italienne
Récipiendaire de l'ordre de l'Aigle blanc
Récipiendaire de l'ordre de Louise
Récipiendaire de l'ordre des Séraphins
Récipiendaire de l'ordre de la Couronne précieuse
Naissance en avril 1909
Naissance à La Haye
Décès en mars 2004
Décès dans la province d'Utrecht
Décès à 94 ans
Mort d'une pneumonie
Personnalité inhumée dans la Crypte Royale de la Nieuwe Kerk à Delft
Dame de la Jarretière
Grand-croix de la Légion d'honneur